Andarab kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Daryā-ye Andarāb, vattendrag, Baghlan, 
 Andarāb, distrikt, Baghlan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar